Sex Bomb – singel zespołu Flipper
 Sex Bomb – piosenka Toma Jonesa